Пётр Дми́триев:
 Дмитриев, Пётр Вячеславович (род. 1979) — архиерей Русской православной церкви, епископ Тарский и Тюкалинский.
 Дмитриев, Пётр Гаврилович (1860—1917) — генерал-майор.
 Дмитриев, Пётр Георгиевич (род. 1974) — российский пианист, Заслуженный артист России.
 Дмитриев, Пётр Егорович (известен как: Педер Эйзин; род. 1943) — чувашский поэт и переводчик.
 
 Дмитриев, Пётр Иванович (1870—1941) — инженер, профессор Петербургского института гражданских инженеров. 
 Дмитриев, Пётр Ильич (1894—1958) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Дмитриев, Пётр Николаевич (1871—1916) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.